Ристић (Гајица: Ristić) је српско презиме. Оно се може односити на следеће људе:

 Биљана Ристић (1950– ), српска имитаторка, водитељка тв емисија и пјевачица
 Благоје Ристић (1921–1942), српски партизан
 Боривоје Ристић (1983– ), српски фудбалер
 Борисав Ристић (1883–1967), официр српске војске и дивизијски генерал југословенске војске
 Драган Ј. Ристић (1948– ), српски књижевник и преводилац
 Душан Ристић (1995– ), српски кошаркаш
 Драгутин Ристић, генерал српске војске
 Ђорђе Ристић Скопљанче (1881–1911), српски четнички војвода
 Јован Ристић (1831–1899), српски државник и историчар
 Јован Ристић (новинар) (1973– ), српски новинар, публициста, писац и културни радник
 Јован Ристић (редитељ) (1939–2013), српски ТВ редитељ
 Марко Ристић (1902–1984), српски и југословенски песник
 Милан Ристић (1908–1982), српски композитор
 Михаило Ристић (1864–1925), српски дипломата
 Михаило Ристић-Џервинац (1854–1916), српски официр
 Михаило Ристић (фудбалер) (1995– ), српски фудбалер
 Наташа Ристић (1968– ), српска новинарка и познато телевизијско лице
 Невена Ристић (1990– ), српска глумица
 Обрен Ристић (1960– ), српски песник
 Пеђа Ристић (1931– ), српски архитекта
 Слободан Ристић (1942–2012), српски историчар уметности и ликовни критичар
 Софија Ристић (1902–1944), земљорадница, активисткиња Народноослободилачког покрета и народни херој Југославије
 Спиро Хаџи Ристић (18??–1938), српски политичар
 Стана Ристић (1950– ), српска филолошкиња
 Стеван Ристић (1931–2013), српски фотограф и писац фотографске литературе
 Степан Ристић (1887–1953), земљорадник, зидар и учесник два Балканска рата

Референце 

Српска презимена